Die Schachweltmeisterschaft 1961 war ein Revanchekampf zwischen dem amtierenden Schachweltmeister Michail Tal und seinem Vorgänger Michail Botwinnik. Botwinnik siegte und holte sich den Titel zurück, den er beim WM-Kampf 1960 an Tal verloren hatte.

Vorgeschichte 
Das Recht auf einen Rückkampf war ein Privileg des amtierenden Weltmeisters, weil ein Herausforderer den Weltmeister somit zweimal besiegen musste, während zur Verteidigung des Titels ein Sieg (und sogar ein Unentschieden) in einem Match ausreichend war.
Dies hatte Botwinnik bereits 1958 ermöglicht, seinen Titel zurückzuholen, den er bei der Weltmeisterschaft 1957 an Wassili Smyslow verloren hatte.

Organisation und Regeln 
Der Wettkampf fand in Moskau im Saal des Estraden-Theaters statt. Der Wettkampf war auf 24 Partien angesetzt, wobei bei einem Gleichstand Tal seinen Titel behalten würde.

Verlauf 
Das Match begann am 15. März. Am 12. Mai stand Botwinnik als Sieger fest und wurde zum dritten Mal Weltmeister. Botwinniks deutlicher 10:5-Sieg gegen einen oftmals passiv agierenden Tal wird unter anderem auch dessen Nierenleiden zugeschrieben, das zur Zeit des Kampfes bei Tal ausgebrochen war.

In der 17. Partie erreichte Tal ein Endspiel mit zwei Läufern gegen einen Springer, in dem er Botwinnik nicht eine als Remisfestung geltende Stellung von Josef Kling und Bernhard Horwitz 1851 einnehmen ließ und so einfach gewann. Die scheinbare Festung wurde elf Jahre später von John Roycroft als nicht zu halten nachgewiesen, wobei jedoch der König des Verteidigers über das ganze Brett gehen und in der gegenüberliegenden Ecke eine scheinbar gleichwertige Stellung einnehmen kann. Erst Computer fanden später den Sieg für die stärkere Seite. Jarl Henning Ulrichsen ging 2009 davon aus, dass Tal beim Erreichen der kritischen Stellung auf Gewinn gespielt hätte. Falls Tal die Möglichkeit gefunden hätte, die scheinbare Festung aufzuheben und falls er den Gewinnweg gefunden hätte, hätte er so bereits 1961 eine Änderung der Endspieltheorie herbeiführen können.

Tal wurde mit 24 Jahren der jüngste ehemalige Schachweltmeister.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Schachweltmeisterschaft 1961
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! Siege !! Punkte
|-
| align=left | Tal ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 5 || 8 
|-
| align=left | Botwinnik || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 || 10 || 13 
|}

Partien

1. Partie 

 Botwinnik–Tal 1:0
 Moskau, 15. März 1961
 Nimzowitsch-Indische Verteidigung, E48
 1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. d4 Lb4 4. e3 0-0 5. Ld3 d5 6. a3 dxc4 7. Lxc4 Ld6 8. Sf3 Sc6 9. Sb5 e5 10. Sxd6 Dxd6 11. dxe5 Dxd1+ 12. Kxd1 Sg4 13. Ke2 Scxe5 14. Ld5 c6 15. Le4 Le6 16. Sd2 Tad8 17. h3 Sf6 18. Lc2 Td7 19. b3 Tfd8 20. Td1 Sd3 21. Lxd3 Txd3 22. Lb2 T3d7 23. Lxf6 gxf6 24. b4 Lf5 25. Sb3 Ld3+ 26. Ke1 b6 27. Tac1 Le4 28. f3 Txd1+ 29. Txd1 Txd1+ 30. Kxd1 Ld5 31. Sd4 c5 32. bxc5 bxc5 33. Sb5 a6 34. Sc7 Lc4 35. Se8 f5 36. h4 Kf8 37. Sd6 Lf1 38. g3 Ke7 39. Sxf5+ Ke6 40. e4 Ke5 41. Kd2 1:0

2. Partie 

 Tal–Botwinnik 1:0
 Moskau, 17. März 1961
 Caro-Kann-Verteidigung, B18
 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4 Lf5 5. Sg3 Lg6 6. Lc4 e6 7. S1e2 Sf6 8. Sf4 Ld6 9. 0-0 Sd5 10. Sgh5 0-0 11. Lb3 Sd7 12. Sxg6 hxg6 13. Sg3 Dh4 14. Dd3 Tad8 15. Te1 S7f6 16. h3 Lf4 17. c3 b6 18. Df3 Lxc1 19. Taxc1 Df4 20. De2 c5 21. Tcd1 Dc7 22. dxc5 bxc5 23. Se4 Sxe4 24. Dxe4 Sf6 25. De2 Txd1 26. Txd1 Td8 27. Txd8+ Dxd8 28. Lc4 Db8 29. Dd2 Dc7 30. Lf1 Kf8 31. b4 cxb4 32. cxb4 Sd5 33. a3 Dc3 34. Dg5 Df6 35. Dg3 Df4 36. Dd3 Dc1 37. a4 Kg8 38. a5 De1 39. Dd4 a6 40. b5 axb5 41. a6 Da5 42. a7 b4 43. Lc4 f6 44. Lb5 b3 45. Da4 1:0

3. Partie 

 Botwinnik–Tal 1:0
 Moskau, 20. März 1961
 Nimzowitsch-Indische Verteidigung, E48
 1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. d4 Lb4 4. e3 0-0 5. Ld3 d5 6. a3 dxc4 7. Lxc4 Ld6 8. Sf3 Sc6 9. b4 e5 10. Lb2 Lg4 11. d5 Se7 12. h3 Ld7 13. Sg5 Sg6 14. Se6 fxe6 15. dxe6 Kh8 16. exd7 Dxd7 17. 0-0 Df5 18. Sd5 Sg8 19. Dg4 Dc2 20. De2 Df5 21. Dg4 Dc2 22. De2 Df5 23. e4 Dd7 24. Tad1 Tad8 25. Dg4 De8 26. g3 Sh6 27. Dh5 Sg8 28. De2 S6e7 29. Se3 Sh6 30. Sg4 Sxg4 31. hxg4 Sc6 32. Kg2 Le7 33. Ld5 Sd4 34. Lxd4 exd4 35. Lc4 c5 36. b5 Lf6 37. f4 d3 38. Txd3 Txd3 39. Lxd3 Ld4 40. e5 g6 41. Th1 Kg7 42. De4 b6 43. Lc4 1:0

7. Partie 

 Botwinnik–Tal 1:0
 Moskau, 29. März 1961
 Nimzowitsch-Indische Verteidigung, E24
 1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. d4 Lb4 4. a3 Lxc3+ 5. bxc3 b6 6. f3 La6 7. e4 d5 8. cxd5 Lxf1 9. Kxf1 exd5 10. Lg5 h6 11. Da4+ c6 12. Lh4 dxe4 13. Te1 g5 14. Lf2 De7 15. Se2 b5 16. Dc2 Dxa3 17. h4 gxh4 18. Lxh4 Sbd7 19. Sg3 0-0-0 20. Sxe4 The8 21. Kf2 Sxe4+ 22. fxe4 f6 23. Ta1 De7 24. Txa7 Dxe4 25. Dxe4 Txe4 26. Ta8+ Sb8 27. Lg3 Kb7 28. Tha1 Tc8 29. T8a7+ Kb6 30. Lxb8 b4 31. Ld6 bxc3 32. Lc5+ Kb5 33. T1a4 1:0

8. Partie 

 Tal–Botwinnik 1:0
 Moskau, 31. März 1961
 Caro-Kann-Verteidigung, B12
 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. dxc5 e6 5. Dg4 Sc6 6. Sf3 Dc7 7. Lb5 Ld7 8. Lxc6 Dxc6 9. Le3 Sh6 10. Lxh6 gxh6 11. Sbd2 Dxc5 12. c4 0-0-0 13. 0-0 Kb8 14. Tfd1 Db6 15. Dh4 a5 16. Tac1 Tg8 17. Sb3 a4 18. c5 Dc7 19. Sbd4 Tc8 20. b4 axb3 21. axb3 Dd8 22. Dxd8 Txd8 23. b4 Tg4 24. b5 Tc8 25. c6 Le8 26. Tc2 Lg7 27. Ta1 Lxe5 28. Sxe5 Txd4 29. Sd7+ 1:0

9. Partie 

 Botwinnik–Tal 1:0
 Moskau, 7. April 1961
 Englische Eröffnung, A23
 1. c4 Sf6 2. Sc3 e5 3. g3 c6 4. Sf3 e4 5. Sd4 d5 6. cxd5 Db6 7. Sb3 cxd5 8. Lg2 a5 9. d3 a4 10. Le3 Db4 11. Sd4 a3 12. Sc2 Dxb2 13. Ld4 Lb4 14. Sxb4 Dxb4 15. Lxf6 gxf6 16. 0-0 Le6 17. Tc1 Sc6 18. dxe4 dxe4 19. Sxe4 Lxa2 20. Sd6+ Kf8 21. Sxb7 Se5 22. Sc5 Tb8 23. Sa6 Lb3 24. Sxb4 Lxd1 25. Tfxd1 Txb4 26. Ta1 Tb2 27. Kf1 Kg7 28. Txa3 Tc8 29. Le4 Te8 30. Ta4 Te7 31. Lf5 Tc7 32. Th4 h6 33. Ta4 Tc5 34. h3 Sc4 35. Ld3 Se5 36. Le4 Sc4 37. Ld3 Se5 38. Le4 Sc4 39. Ke1 Se5 40. Tad4 Tc3 41. T1d2 Tc1+ 42. Td1 Tc3 43. f4 f5 44. Lxf5 Sc4 45. T4d3 Tcc2 46. Lg4 Ta2 47. Tb3 Kg6 48. Kf2 Sd2 49. Te3 Sc4 50. Tb3 Sd2 51. Te3 Sc4 52. Te8 Sd2 53. Te5 Kf6 54. Tf5+ Kg6 55. Te5 Kf6 56. Lh5 Tc3 57. h4 Tc4 58. Lf3 Tcc2 59. Ld5 Ta4 60. Lf3 Taa2 61. Te1 Ta4 62. h5 Tc3 63. Lg2 Tc2 64. Td1 Ta3 65. Ld5 Ta4 66. Ke1 Td4 67. Lg2 Sb3 68. Txd4 Sxd4 69. Kf2 Se6 70. Le4 Tb2 71. Tf5+ Kg7 72. Td5 Kf6 73. Kf3 1:0

10. Partie 

 Tal–Botwinnik 0:1
 Moskau, 10. April 1961
 Caro-Kann-Verteidigung, B12
 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. h4 h6 5. g4 Ld7 6. h5 c5 7. c3 Sc6 8. Lh3 e6 9. Le3 Db6 10. Db3 cxd4 11. Dxb6 axb6 12. cxd4 Sa5 13. Sc3 b5 14. Lf1 b4 15. Sb5 Kd8 16. Sf3 Sc4 17. Lxc4 dxc4 18. Sd6 Lxd6 19. exd6 Lc6 20. Se5 Lxh1 21. Sxf7+ Ke8 22. Sxh8 Le4 23. d5 exd5 24. Ld4 Sf6 25. Kd2 Kd7 26. Sf7 Ke6 27. Se5 Kxd6 28. f3 Lh7 29. g5 hxg5 30. h6 gxh6 31. Sf7+ Ke6 32. Sxh6 Sg8 33. Sg4 Lf5 34. Se3 Lg6 35. Sg4 Lf5 36. Se3 Lg6 37. Sg4 Kd6 38. Se5 Lf5 39. Sf7+ Kd7 40. Sxg5 Se7 41. f4 Sc6 42. Sf3 Kd6 0:1

11. Partie 

 Botwinnik–Tal 1:0
 Moskau, 12. April 1961
 Slawische Verteidigung, D14
 1. d4 Sf6 2. c4 c6 3. Sc3 d5 4. cxd5 cxd5 5. Sf3 Sc6 6. Lf4 Lf5 7. e3 e6 8. Lb5 Lb4 9. Se5 Da5 10. Lxc6+ bxc6 11. 0-0 Lxc3 12. bxc3 Dxc3 13. Dc1 Dxc1 14. Tfxc1 0-0 15. f3 h6 16. Sxc6 Tfe8 17. a4 Sd7 18. Ld6 Sb6 19. Lc5 Ld3 20. Sxa7 Txa7 21. Lxb6 Ta6 22. a5 Lc4 23. Ta3 f6 24. e4 Kf7 25. Kf2 Taa8 26. Ke3 Teb8 27. Tac3 Tc8 28. g4 Tab8 29. h4 Tc6 30. h5 Tbc8 31. e5 g6 32. hxg6+ Kxg6 33. T3c2 fxe5 34. dxe5 Th8 35. Th2 Tcc8 36. Kd2 Lb3 37. a6 Lc4 38. a7 Th7 39. Ta1 Ta8 40. Le3 Tb7 41. Txh6+ Kg7 42. Tah1 Tb2+ 1:0

12. Partie 

 Tal–Botwinnik 1:0
 Moskau, 14. April 1961
 Französische Verteidigung, C18
 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 c5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 Dc7 7. Dg4 f5 8. Dg3 Se7 9. Dxg7 Tg8 10. Dxh7 cxd4 11. Kd1 Ld7 12. Dh5+ Kd8 13. Sf3 Dxc3 14. Ta2 Sbc6 15. Tb2 Kc7 16. Tb5 Th8 17. Dxh8 Txh8 18. Lb2 Dxf3+ 19. gxf3 Sg6 20. h4 Sgxe5 21. h5 Sf7 22. f4 Sd6 23. Tb3 Se4 24. Ke1 Th6 25. Le2 Le8 26. Td3 Sf6 27. Lxd4 Sxd4 28. Txd4 Lxh5 29. Td3 Th7 30. Tdh3 Lg6 31. Txh7+ Sxh7 32. Th6 Sf8 33. Th8 Sd7 34. Tg8 Lf7 35. Tg7 Le8 36. Te7 Kd8 37. Txe6 Lf7 38. Th6 Ke7 39. Ld3 Le6 40. Th5 Sf6 41. Tg5 1:0

13. Partie 

 Botwinnik–Tal 1:0
 Moskau, 17. April 1961
 Königsindische Verteidigung, E85
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Le3 e5 7. dxe5 dxe5 8. Dxd8 Txd8 9. Sd5 Sxd5 10. cxd5 c6 11. Lc4 b5 12. Lb3 Lb7 13. 0-0-0 c5 14. Lc2 Sd7 15. Se2 Lf8 16. Sc3 a6 17. b3 Tac8 18. Ld3 Sb6 19. Le2 Td6 20. Kb2 f5 21. Tc1 Tf6 22. a4 bxa4 23. bxa4 a5 24. Kc2 c4 25. Tb1 Lb4 26. Sa2 Lc5 27. Lxc5 Txc5 28. Sc3 Lc8 29. Tb2 Ld7 30. Thb1 Lxa4+ 31. Sxa4 Sxa4 32. Tb8+ Kg7 33. T1b7+ Tf7 34. d6 Txb7 35. Txb7+ Kf6 36. Txh7 Tc8 37. d7 Td8 38. Lxc4 Sc5 39. Tf7+ Kg5 40. Lb5 fxe4 41. fxe4 1:0

15. Partie 

 Botwinnik–Tal 1:0
 Moskau, 21. April 1961
 Königsindische Verteidigung, E81
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Le3 c6 7. Ld3 e5 8. Sge2 exd4 9. Lxd4 c5 10. Lf2 Sc6 11. 0-0 a6 12. Dd2 Le6 13. Tad1 Da5 14. b3 Tab8 15. Lb1 Tfd8 16. f4 Lg4 17. h3 Lxe2 18. Sxe2 Dxd2 19. Txd2 Te8 20. Sg3 Lf8 21. Te1 Te6 22. Sf1 Tbe8 23. Tde2 Lg7 24. g4 Sd7 25. Kg2 T6e7 26. Sh2 Sf8 27. Lh4 Se6 28. Tf1 Td7 29. g5 h5 30. gxh6 Lxh6 31. Sg4 Lg7 32. Sf6+ Lxf6 33. Lxf6 Sg7 34. Td2 Sh5 35. Lc3 Ted8 36. Lc2 Kf8 37. Ld1 Ke7 38. Lg4 Tc7 39. f5 Ke8 40. f6 b5 41. Td5 bxc4 42. bxc4 Tb7 43. Kf3 Tb4 44. Lxb4 Sxb4 45. Lxh5 Sxd5 46. exd5 gxh5 47. Tb1 Kf8 48. Tb6 Kg8 49. Kf4 Kh7 50. Kg5 Tg8+ 51. Kxh5 Tg3 52. h4 Te3 53. Txd6 Te5+ 54. Kg4 Kg6 55. Kf4 Tf5+ 56. Ke3 Th5 57. Txa6 Txh4 58. Kd3 Kf5 59. Tc6 Th2 60. Txc5 Txa2 61. Tc7 Kxf6 62. Td7 Ke5 63. Te7+ 1:0

17. Partie 

 Botwinnik–Tal 0:1
 Moskau, 28. April 1961
 Königsindische Verteidigung, E80
 1. d4 g6 2. e4 Lg7 3. c4 d6 4. Sc3 Sf6 5. f3 Sbd7 6. Le3 0-0 7. Ld3 e5 8. Sge2 Sh5 9. dxe5 dxe5 10. 0-0 c6 11. Dd2 De7 12. Tad1 Sc5 13. Lb1 Se6 14. De1 Lf6 15. Kh1 Shf4 16. g3 Sxe2 17. Sxe2 h5 18. Df2 b6 19. f4 exf4 20. gxf4 Lb7 21. e5 c5+ 22. Td5 Lg7 23. Kg1 Sc7 24. Sc3 Sxd5 25. cxd5 Tad8 26. Le4 La8 27. Dg3 b5 28. Df2 Dd7 29. Lxc5 Tfe8 30. Dg3 Tc8 31. b4 Kh8 32. Df3 a6 33. Kh1 f5 34. exf6 Lxf6 35. Lxg6 Dg4 36. Dd3 Tg8 37. Le4 Tce8 38. Lf3 Dxf4 39. Se2 Dh4 40. Lf2 Dg5 41. Sg3 Td8 42. Le3 De5 43. Td1 Tg4 44. a3 Lb7 45. Lb6 Td7 46. Le3 Th4 47. Sf1 Tc4 48. Lg2 Tg7 49. Dd2 h4 50. h3 Db2 51. Dxb2 Lxb2 52. Lc5 Td7 53. Se3 Tc1 54. Txc1 Lxc1 55. Ld4+ Kg8 56. Sg4 Lg5 57. Kg1 Lxd5 58. Se5 Lxg2 59. Sxd7 Lxh3 60. Sc5 Lc8 61. Kf2 Kh7 62. a4 bxa4 63. Sxa4 Lf4 64. Kf3 h3 65. Lg1 h2 66. Lxh2 Lxh2 67. Ke4 Ld7 68. Sc5 Lb5 69. Kd5 Kg6 70. Se4 Kf5 71. Sc3 Lf1 72. Kc5 Le5 73. Sb1 Ke6 74. Sd2 Ld6+ 75. Kb6 Lg2 76. Sb3 Lxb4 77. Kxa6 Lf1+ 78. Kb6 Kd6 79. Sa5 Lc5+ 80. Kb7 Le2 81. Sb3 Le3 82. Sa5 Kc5 83. Kc7 Lf4+ 0:1

18. Partie 

 Tal–Botwinnik 0:1
 Moskau, 3. Mai 1961
 Caro-Kann-Verteidigung, B12
 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. h4 h6 5. g4 Ld7 6. c3 c5 7. Lg2 e6 8. Se2 Lb5 9. Sa3 Lxe2 10. Dxe2 cxd4 11. cxd4 Lxa3 12. bxa3 Sc6 13. Le3 Da5+ 14. Kf1 Sge7 15. Tb1 Tb8 16. Lh3 Da4 17. Td1 Dxa3 18. Kg2 Da6 19. Dxa6 bxa6 20. h5 Kd7 21. Tb1 Tb6 22. Kg3 Sa5 23. Txb6 axb6 24. f4 Sc4 25. Lc1 Sc6 26. Td1 Sb4 27. a3 Sa2 28. f5 Sxc1 29. Txc1 b5 30. Ta1 Ke7 31. Kf4 Tc8 32. g5 hxg5+ 33. Kxg5 exf5 34. Lxf5 Tc6 35. Kf4 Th6 36. Lg4 Tc6 37. Tc1 f6 38. Lf5 fxe5+ 39. dxe5 Sxe5 40. Td1 Kd6 41. Le4 Tc5 0:1

19. Partie 

 Botwinnik–Tal 0:1
 Moskau, 5. Mai 1961
 Königsindische Verteidigung, E81
 1. d4 Sf6 2. c4 d6 3. Sc3 g6 4. e4 Lg7 5. f3 0-0 6. Le3 a6 7. Dd2 c6 8. Ld3 e5 9. dxe5 dxe5 10. Sa4 b5 11. Sb6 Ta7 12. Lc2 Le6 13. Dxd8 Txd8 14. Se2 Tb7 15. c5 a5 16. Kf2 Lf8 17. Tad1 Txd1 18. Txd1 Sfd7 19. Sxd7 Sxd7 20. Lb1 Lxc5 21. Lxc5 Sxc5 22. Tc1 Sa6 23. f4 exf4 24. Sxf4 c5 25. Ke3 Kf8 26. e5 Ke7 27. Le4 Tc7 28. a4 bxa4 29. Ta1 Lb3 30. Sd5+ Lxd5 31. Lxd5 Td7 32. Lc4 Sb4 33. Txa4 Td4 34. Lb5 Ke6 35. Txa5 Sd5+ 36. Kf2 Kxe5 37. Le2 Kd6 38. Ta6+ Kd7 39. Ta7+ Sc7 40. b3 Td2 41. Kf3 f5 42. h4 Kc6 43. Lc4 h6 44. g3 Td4 45. Kf2 g5 46. hxg5 hxg5 47. Ta2 g4 48. Ta1 Kb6 49. Te1 Sb5 50. Te6+ Sd6 51. Ke3 Kc7 52. Ld3 Kc6 53. Lc2 Tb4 54. Tf6 Kd5 55. Tf8 Ke5 56. Ta8 Se4 57. Te8+ Kd5 58. Td8+ Ke6 59. Kf4 Sd2+ 60. Ke3 Sxb3 61. Te8+ Kd7 62. Te5 Kd6 63. Txf5 Sd4 64. Tf2 Sxc2+ 65. Txc2 Kd5 66. Th2 Te4+ 67. Kd2 c4 68. Th8 Td4+ 69. Ke3 Td3+ 70. Kf4 c3 71. Td8+ Kc4 72. Tc8+ Kb3 73. Tb8+ Ka2 74. Tc8 Kb2 75. Tb8+ Kc1 0:1

21. Partie 

 Botwinnik–Tal 1:0
 Moskau, 12. Mai 1961
 Königsindische Verteidigung, E80
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. f3 Sbd7 6. Le3 e5 7. Sge2 0-0 8. d5 Sh5 9. Dd2 f5 10. 0-0-0 a6 11. Kb1 Sdf6 12. exf5 gxf5 13. Sg3 De8 14. Ld3 Sxg3 15. hxg3 c5 16. Lh6 Dg6 17. g4 b5 18. Lxg7 Kxg7 19. Th4 bxc4 20. Lc2 h6 21. Tdh1 Dg5 22. Dxg5+ hxg5 23. Th6 fxg4 24. fxg4 Lxg4 25. Tg6+ Kf7 26. Tf1 Ke7 27. Tg7+ Ke8 28. Se4 Sd7 29. Sxd6+ Kd8 30. Txf8+ Sxf8 31. Sxc4 Ld7 32. Tf7 Kc7 33. d6+ 1:0

Folgen 
Nach dem Kampf schaffte die FIDE das 1956 eingeführte Revancherecht wieder ab. Bei der folgenden WM 1963 verlor Botwinnik seinen WM-Titel endgültig an Tigran Petrosjan.

Tal gelang es in der Folge nicht mehr, sich zu einem WM-Kampf zu qualifizieren. Bei der Qualifikation zur WM 1966 scheiterte er erst im Finale an Boris Spasski.

Literatur 
 Raymund Stolze: Umkämpfte Krone – Die Duelle der Schachweltmeister von Steinitz bis Kasparow. Sportverlag, Berlin 1992, ISBN 3-328-00526-9.
 Michail Botwinnik: "Revanchewettkampf um die Schachweltmeisterschaft Botwinnik - Tal Moskau 1961". Edition Olms 2005, ISBN 3-283-00462-5.

Weblinks

Einzelnachweise 

1961
Schachwettbewerb in der Sowjetunion
Schachwettbewerb in Moskau
Schachveranstaltung 1961